Stichting Youri Egorov was een Nederlandse stichting uit Amsterdam opgericht na het overlijden in 1988 van de Russisch-Nederlandse pianist Youri Egorov, met als oorspronkelijk doel de hoogtepunten uit diens rijke muzikale loopbaan op cd vast te leggen.

Geschiedenis 
Beoogde de stichting oorspronkelijk alleen Egorovs werk op cd vast te leggen, naderhand stelde men zich ook ten doel de contacten tussen jonge musici uit Oost- en West-Europa te bevorderen. De stichting organiseerde enkele concerten, te weten in het Concertgebouw (samen met de NCRV) en in enkele kerken.

In 2005 ging de stichting verder als fonds op naam en werd het kapitaal ter beschikking gesteld aan een andere stichting waarin het fonds opging: de Young Pianist Foundation (YPF), opgericht in 1999, die jong Nederlands pianotalent stimuleert.

Externe links 
 Stichting Youri Egorov op youri-egorov.info
 

Youri Egorov